Sete Cidades peut désigner :
 le Sete Cidades, un volcan du Portugal situé aux Açores ;
 Sete Cidades, une freguesia du Portugal faisant partie de la municipalité de Ponta Delgada, aux Açores ;
 le parc national de Sete Cidades, un parc national du Portugal situé aux Açores ;
 Antillia, aussi nommée , une île fantôme de l'océan Atlantique ;